Великие Моголы или Бабуриды — династия падишахов Империи Великих Моголов (1526—1857), основанная потомком эмира Тимура падишахом Бабуром. Название «Великие Моголы» было дано династии европейцами, ошибочно считавшими её представителей монголами.

Согласно ряду исследователей, термин «могол» восходит к персидскому, индийскому, а также арабскому названию монголов, и в нём подчеркивалось монгольское происхождение династии Тимуридов. В свою очередь В. В. Бартольд добавляет, что Тимур происходил из племени барлас.

Родной язык представителей династии 
Бабур — основатель династии, выходец из города Андижан, писал в своих мемуарах: «Жители Андиджана — все тюрки; в городе и на базаре нет человека, который бы не знал по-тюркски. Говор народа сходен с литературным».
«Мемуары Бабура написаны на той разновидности турецкого языка, которая известна под названием тюркского языка, являющегося родным языком Бабура», — писал английский востоковед Е. Дениссон Росс.

Возвышение династии 
Бабуриды были ветвью династии Тимуридов: отец основателя династии Бабура, амир Ферганы Умар-Шейх-мирза, был по отцовской линии внуком Султан Мухаммеда, сына амирзаде Джалал ад-дина Миран-шаха, третьего сына Тамерлана. Мать Бабура, Кутлуг-Нигар-ханым (1459—1505), была дочерью могулистанского правителя Йунус-хана, поэтому по матери Бабур был потомком Чингисхана. В 1494 году Захир ад-дин Бабур унаследовал от своего отца Ферганскую долину, где правил до 1500 года. В 1503 году Бабур женился на своей двоюродной сестре Айше Султан-бегум, третьей дочери тимурида Султан Ахмада-мирзы, которая стала его главной женой.

В 1500—1505 годах Шейбани-хан вытеснил Бабура из Ферганы в Афганистан. В 1504 году Бабур взял Кабул, который стал столицей его нового государства. В 1526 году Бабур включил в состав своего государства территорию Делийского султаната и принял титул падишаха. Новое государство получило у европейских современников название империи Великих Моголов (или Могольской империи). Сын и наследник Бабура, падишах Хумаюн, в 1540 году вынужден был уступить Северную Индию афганской династии Суридов. Через 15 лет ему удалось вернуть себе власть над Северной Индией и восстановить Могольскую империю.

Следующие 150 лет стали периодом невиданного расцвета и могущества государства Бабуридов, территория которого постепенно распространялась на весь полуостров Индостан. Первые четыре падишаха династии (Бабур, Хумаюн, Акбар и Джахангир) относительно мирно сменяли друг друга, передавая престол от отца к старшему сыну. Первые падишахи династии брали в жёны в основном только мусульманок; матерями Хумаюна и Акбара были женщины иранского происхождения. Падишах Акбар, проводивший политику национально-религиозной терпимости, взял себе в жёны несколько женщин из индуистских княжеских семей.

Расцвет империи и первые признаки разложения 
В среде ближайших потомков падишаха Акбара обнаруживаются деструктивные особенности личности, характеризовавшиеся злоупотреблением алкоголем и опиумом: двое сыновей Акбара, шахзаде Султан Даниал-мирза (1572—1604) и Султан Мурад-мирза (1570—1599), умерли в Бераре от чрезмерного пьянства, несовместимого с местным климатом. От пьянства погиб и второй сын падишаха Джахангира Султан Парвез-мирза (1590—1626). Сам Джахангир был хроническим алкоголиком с 17-летнего возраста, о чём в мельчайших подробностях рассказано в его дневнике Джахангир-наме, а также хроническим опиумным наркоманом.
 
Сын и наследник Акбара, четвёртый падишах Джахангир («Покоритель мира»), был первым правителем династии Бабуридов, в жилах которого текла индийская кровь: его матерью была рани Раджкумари Хира Кунвари Сахиба (1542—1623), дочь раджи Дхундхара Бхармала. При Джахангире (1605—1627) внутренней гармонии рода Бабуридов пришёл конец: подобно тому, как сам Джахангир в 1599 году восстал против своего отца Акбара (однако затем примирился с ним), старший сын Джахангира шахзаде Султан Хусрау-мирза продолжил эту недобрую традицию, подняв мятеж против своего отца в самом начале его правления. Мятеж был подавлен, а шахзаде Султан Хусрау-мирза был лишён права престолонаследия и впоследствии ослеплён, а затем по приказу отца задушен. Наследником престола был назначен третий сын Джахангира шахзаде Шах Джахан Бахадур, который в 1622 году так же поднял мятеж против отца и бунтовал с перерывами до самой смерти падишаха Джахангира в 1627 году.

Начиная с 1611 года, огромное влияние на падишаха Джахангира и, как следствие, на принятие государственных решений приобрели любимая жена Джахангира Нур-Джахан («Светоч мира») и её брат Абдул Хасан Асаф-хан, власть которых стала фактически безраздельной после того, как в 1620 году здоровье падишаха пошатнулось настолько, что ему стало трудно заниматься непосредственным управлением империей. Однако вскоре между братом и сестрой началась скрытая борьба за власть. После смерти Джахангира разгорелась первая междоусобная война за престол, на который кроме Шах Джахана Бахадура претендовали его младший брат Султан Шахрияр-мирза (поддерживаемый Нур-Джахан) и сын убитого Султан Хусрау-мирзы Султан Давар Бахш (провозглашённый падишахом Асаф-ханом). Междоусобная война закончилась кровавой резнёй: по приказу Шах-Джахана Асаф-хан в январе 1628 года умертвил всех потенциальных претендентов на престол — Султан Давар Бахша, Султан Шахрияр-мирзу и двух сыновей Султан Даниала-мирзы, Таймурасп-мирзу и Хушанг-мирзу. Это стало ещё одной недоброй традицией династии Бабуридов.

Период расточительной стабильности 

Устранив всех соперников, Шах Джахан Бахадур взошёл на престол под именем Шах Джахана I. Его матерью так же была индусская рани, дочь раджи Марвара, Раджкумари Шри Манавати Байджи Лалл Сахиба. У самого Шах Джахана было 6 жён, однако главной и любимой женой, родившей падишаху 8 сыновей, считается дочь вакила Абуль-Хасана Асаф-хана Арджуманд Бану Кадсия-бегум, более известная под своим мансабом Мумтаз-Махал («Украшение Дворца»). После её преждевременной смерти при родах их четырнадцатого ребёнка в 1631 году опечаленный падишах начал масштабное строительство её величественной гробницы в Агре, которое продолжалось более 20 лет. Результатом этого строительства стал великолепный беломраморный мавзолей Тадж-Махал на берегу реки Джамна, ныне признанный «жемчужиной мусульманского искусства в Индии», строительство которого потребовало из государственной казны порядка 32 миллионов рупий.

Стабильные доходы казны и относительное спокойствие в центральных субах позволили Шах Джахану полностью предаться своему любимому занятию — архитектуре. Возведение множества великолепных беломраморных образцов могольской архитектуры, среди которых уже названый Тадж-Махал, соборная мечеть Джама-Масджид, мечеть Моти-Масджид и другие шедевры, требовали астрономических финансовых затрат, постоянно опустошавших казну.

В 1648 году Шах Джахан I перенёс столицу империи из Агры в Дели, где выстроил для себя полностью новый город Шахджаханабад, в центре которого возвышалась крепость из красного кирпича Лал-Кила. В этот город был перенесён знаменитый павлиний трон, созданный специально для коронации Шах Джахана. Трон был увенчан балдахином, держащимся на двенадцати изумрудных столбах, а на его верхушке, по обе стороны дерева из неприлично большого количества разнообразных драгоценных камней и жемчугов, сидели два павлина. На создание трона была потрачена тонна золота и 200 кг драгоценных камней.

Шах Джахан начал менять веротерпимую политику империи, повелев в 1632 году разрушить все недавно построенные индуистские храмы и запретив строить их в дальнейшем. По всей империи было уничтожено огромное количество этих храмов, особенно в Бенаресе. Ортодоксальные мусульмане стали последовательно занимать ведущие позиции при дворе падишаха, впоследствии избрав своим лидером правоверного мусульманина шахзаде Аурангзеба, третьего сына Шах Джахана.

После смерти жены Шах Джахан, отдавая всё свободное время своим архитектурным проектам, утратил интерес к военным походам и другим масштабным мероприятиям за пределами основных имперских городов (Лахора, Агры и Шахджаханабада). Руководство военными действиями он стал поручать своим четырём сыновьям, которые постепенно стали набирать поддержку среди войск и входить во вкус власти, одновременно нарастало соперничество между братьями, каждый из которых начал подумывать о троне падишаха. Логическим итогом этой политики стала то, что в конце 1657 года братья развязали междоусобную войну, стоившую Шах Джахану престола. В сентябре 1657 года падишах слёг от тяжёлого приступа уремии, и в империи многие поспешно решили, что Шах Джахан отправился к праотцам. Находившийся при дворе старший сын и наследник Шах Джахана, падшахзаде Дара Шикох решил скрыть реальное состояние отца, что подтолкнуло его братьев к решительным действиям: в ноябре того же года шахзаде Шах Шуджа (объявивший себя вторым Александром и третьим Тимуром) и шахзаде Мурад Бахш провозгласили себя падишахами. Выздоровевший к тому времени Шах Джахан передал непосредственное управление империей наследнику престола Дара Шикоху, а сам удалился в Агру. Победителем в войне за павлиний трон оказался третий сын Шах Джахана и Мумтаз-Махал шахзаде Аурангзеб. В июне 1658 года он взял Агру и заключил отца под домашний арест, где Шах Джахан провёл остаток своих дней (следующие 8 лет), наблюдая как Аурангзеб уничтожает одного за другим его сыновей и внуков. Следуя сложившейся традиции, Аурангзеб устроил резню своих явных и потенциальных соперников: по приказу Аурангзеба голову казнённого Дара Шикоха преподнесли на серебряном блюде его отцу Шах Джахану, старший сын Дара Шикоха Султан Сулейман Шукох был отравлен в заточении, младшего пожизненно заключили в тюрьму, Мурад Бахш был обезглавлен в темнице Гвалиорского форта.

21 июля 1658 года близ Дели шахзаде Аурангзеб короновался падишахом, приняв тронное имя Аламгир («Покоритель Вселенной»). Как и следовало ожидать, новый падишах, правоверный мусульманин и сын мусульманки, начал проводить антииндуистскую политику, направленную на подчинение всей жизни общества строгим установлениям ислама. Одним из первых своих указов Аламгир I назначил мухтасиба, осуществлявшего надзор за соблюдением норм шариата. В империи были введены строжайшие запреты на алкоголь, коноплю, опиум, индуистскую музыку и изысканную одежду. Вновь был введён закон, запретивший возведение новых индуистских храмов и требующий разрушить недавно построенные. В 1679 году была введена джизья — налог на неверных, сто лет назад отменённый падишахом Акбаром I. При Аламгире I было продолжено возведение великолепных зданий из дорогостоящих материалов, прежде всего — мечетей, известнейшими из которых являются Моти-Масджид («Жемчужная мечеть») в Дели и Бадшахи-Масджид («Мечеть Падишаха») в Лахоре, однако вскоре недостаток средств в казне вынудил падишаха строить более простые постройки из менее дорогих материалов (например, мавзолей Биби-Ка-Макбара).

Одним из проявлений ортодоксальной исламской политики был бессмысленный и вредоносный конфликт Аламгира I с раджпутскими княжествами Раджпутаны (1679 год), с которыми его предшественники благоразумно поддерживали мир. Война с раджпутами, как ни странно, привела к внутридинастическому конфликту в семье падишаха. Шахзаде Султан Мухаммад Акбар, четвёртый и любимый сын Аламгира, командовавший с 1680 года армией в Раджпутане, вошёл в сговор с предводителями раджпутов и в январе 1681 года поднял мятеж против отца, намереваясь свергнуть его с престола. Мятеж был вскоре подавлен, шахзаде бежал к маратхам Самбхаджи, а в 1686 году перебрался в Персию, оставив свои политические амбиции.

При падишахе Аламгире I империя Бабуридов «достигла размеров, каких ещё не имела в прошлом и какие ей не суждено было иметь в будущем». Однако власть падишаха над этой территорией была очень непрочной, особенно в декканских субах. Остаток своей длительной жизни Аламгир провёл в бесконечных военных походах, подавляя постоянные мятежи, отражая нападения в Деккане и осаждая малозначительные горные маратхские крепости, упорно стараясь сохранить призрачное единство своего непомерно обширного государства. Несметные сокровища, накопленные тремя предыдущими падишахами, были растрачены Аламгиром I на удержание стабильности трещавшей по швам империи, развалившейся сразу после его смерти.

Начало конца 
Падишах Аламгир I умер 20 февраля 1707 года в возрасте 88 лет в Ахмеднагаре. Его семья, оставшаяся после его смерти, являла собой весьма специфическую картину, ярко свидетельствующую о полной неспособности Аламгира быть не только эффективным руководителем, но и нормальным отцом. Старший сын Аламгира шахзаде Мухаммад Султан-мирза не застал смерть отца — он умер в тюрьме в возрасте 37 лет после 16 лет заключения по приказу падишаха. Второй сын, шахзаде Султан Мухаммад Муаззам-мирза, в 1687 году по подозрению в хищениях был заключён вместе со своими сыновьями в тюрьму, где и провёл следующие 8 лет, в то время как его любимую жену Нур ун-Нису-бегум заточили отдельно от них и подвергали унизительному обращению; в 1695 году Мухаммада Муаззам-мирзу освободили, однако следующие 12 лет Аламгир нарочито выказывал к нему своё пренебрежение. Четвёртый и когда-то любимый сын Аламгира, шахзаде Султан Мухаммад Акбар-мирза, в 1681 году поднял против отца мятеж, после чего бежал в Персию, где и умер за год до смерти падишаха. Самый младший, шахзаде Султан Мухаммад Кам Бахш Бахадур, тоже отсидел в отцовской тюрьме, правда, всего год. Даже старшая дочь падишаха, известная поэтесса Зеб ун-Ниса творила свои поэтические шедевры за решёткой темницы в Салимгархе, где она провела последние 21 год своей жизни за переписку со своим братом Мухаммадом Акбар-мирзой в период его мятежа. Странным исключением в семье Аламгира I стал его третий сын шахзаде Султан Мухаммад Азам Тара-мирза, который ни разу при жизни отца не был им отправлен в тюрьму или в изгнание.

В разразившейся между тремя братьями войне за престол были убиты двое сыновей (Азам Тара-мирза и Кам Бахш Бахадур) и три внука Аламгира I. Его трон в итоге достался его второму сыну, 64-летнему Муаззаму-мирзе, известному в истории под двумя тронными именами, Бахадур Шах I и Шах Алам I, который умер через пять лет (27 февраля 1712 года). Его смерть стала сигналом его четырём сыновьям (Муиз ад-дину Мухаммад-мирзе, Мухаммаду Азим-мирзе, Мухаммаду Рафи аль-Кадр-мирзе и Худжаисте Ахтар-мирзе) к традиционной войне за павлиний трон, в которой старший, Султан Муиз ад-дин Мухаммад-мирза, вскоре перебил троих своих братьев и часть их сыновей, заняв престол под именем Джахандар Шаха.

Падишахи без власти и власть без падишахов 

Менее чем через год падишах Джахандар Шах, при котором империей фактически управляла его жена, бывшая танцовщица Лал Кунвар, был свергнут одним из своих уцелевших племянников, Джалал ад-дином Мухаммадом-мирзой, пленён и вскоре по приказу племянника задушен в присутствии жены. Новый падишах стал известен под именем Фаррух-Сияр (1713—1719) и являлся лишь номинальным главой империи. Можно сказать, что именно с Фаррух-Сияра начинается эра падишахов-марионеток, используемых могущественными этно-политическими группировками для легализации своей власти. Фаррух-Сияр пришёл к власти благодаря двум военачальникам, братьям Сайид Хасану Али-хану Барха (уб. 1722) и Сайид Хусейну Али-хану Барха (уб. 1720), называемым в истории братья Сайиды, которые и управляли империей с 1713 года. В начале 1719 года братья Сайиды свергли ставшего выходить из под контроля Фаррух-Сияра, заключили его в темницу и морили голодом. В конце февраля бывшего падишаха ослепили, а в конце апреля он был задушен в тюрьме. Новым падишахом братья поставили другого внука Бахадур Шаха I, 20-летнего Рафи уд-Дараджата, который летом того же года умер, передав трон своему родному брату, 19-летнему Рафи уд-Дауле. Соперничавшая с братьями Сайидами придворная группирова во главе с министром Бирбалом в мае 1719 года провозгласила падишахом сына шахзаде Султан Мухаммада Акбара-мирзы Нику Сийяра, однако в августе братья Сайиды одержали верх и Нику Сийяр отправился в заключение. Новый падишах Рафи уд-Даула принял тронное имя Шах-Джахан II, однако в сентябре того же 1719 года внезапно скончался. Тогда братья Сайиды посадили на престол падишаха ещё одного внука Бахадур Шаха I, 17-летнего Мухаммад Шаха (1719—1748), сына шахзаде Султан Худжаиста Ахтар-мирзы и Фахр ун-Нисы-бегум Сахибы.

Уже в следующем году Мухаммад Шах попытался освободиться от опеки братьев Сайидов и оказал содействие визирю Низам уль-Мульку в убийстве Сайид Хусейна Али-хана. В ответ на это второй брат, Сайид Хасан (Абдаллах) Али-хан, провозгласил падишахом младшего брата умершего Шах-Джахана II Султан Мухаммада Ибрахим-мирзу. Мухаммад Шах во главе своих войск разбил Сайид Хасана под Хасанпуром, его самого бросил в тюрьму, а затем приказал отравить.

Сбросив с себя опеку братьев Сайидов, падишах Мухаммад Шах в какой то момент обнаружил, что его реальная власть распространяется на весьма небольшую часть Индии: империя, за обладание которой так неистово сражались наследники Аламгира I, фактически перестала существовать. Владения падишаха стали ещё меньше после того как в 1739 году Надир-шах Афшар разграбил Дели и аннексировал территории к западу от реки Инд (Синд, Пешавар и Кабул). Символичным была конфискация Надир-шахом знаменитого павлиньего трона — символа монархической власти могольских падишахов. Позже трон разобрали на части в Персии. Оставшаяся под властью Мухаммад Шаха Северная Индия также мало им контролировалась: Пенджаб постепенно переходил под власть восставших сикхов, джаты расширяли свою территорию в двуречье Джамны—Ганга, с юга последовательно наступала Маратхская конфедерация. Доведённый до отчаяния Мухаммад Шах начал серьёзно злоупотреблять опиумом и к концу жизни полностью утратил понимание происходящих вокруг событий.

Наследовавший Мухаммад Шаху слабовольный падишах Ахмад Шах (1748—1754), его сын от танцовщицы Удхам Бай, столкнулся с новым врагом, ещё более уменьшившим территорию государства Бабуридов — недавно возникшей пуштунской державой Дуррани. При Ахмад Шахе государством фактически управлял его великий визирь (Вазир уль-Мамалик-и-Хиндустан), наваб Ауда Сафдар Джанг (ум. 1754), который однако не сумел восстановить военную мощь империи. В 1751 году Ахмад-шах Дуррани подчинили себе весь Пенджаб, где ему упорно противостояли сикхи, а в 1752 году аннексировал Кашмир. Территория государства Бабуридов сжалась до столичного округа Дели. Вскоре, в результате противостояния дворцовых группировок, Сафдар Джанг был отстранён от власти и вернулся в Ауд.

2 июня 1754 года внук великого визиря Низам уль-Мулька Гази ад-дин-хан Фироз Джанг, носивший мансаб Имад уль-Мульк, при поддержке маратхов сверг падишаха Ахмад Шаха, ослепил его и бросил в темницу (где он провёл последние 20 лет своей жизни). Имад уль-Мульк возвёл на престол извлечённого им из темницы слепого сына падишаха Джахандар Шаха шахзаде Мухаммада Азиз ад-дина Бахадура, принявшего тронное имя Аламгир II. Сам Имад уль-Мульк занял при нём должность великого визиря, сосредоточив в своих руках реальную власть. В период правления Аламгира II в стране царила полнейшая феодальная анархия. В 1756 году Ахмад-шах Дуррани вновь покорил Пенджаб, а в следующем году захватил и разграбил Дели, Агру и Матхуру. Имад уль-Мульк бежал из столицы, а при падишахе был приставлен визирь-афганец. Аламгир II вынужден был официально признать права Ахмад-шаха Дуррани на Пенджаб, Кашмир и Синд. Ахмад-шах женился на дочери Мухаммад Шаха аз-Замани Хазрат-бегум Сахибе, а своего сына Тимур-шаха женил на дочери Аламгира II Гаухар ун-Нисе Афраз Бану-бегум Сахибе. Однако как только Ахмад-шах Дуррани покинул Индию, Имад уль-Мульк в союзе с маратхами взял Дели и вернулся к власти. Заподозрив падишаха Аламгира II в поддержке афганцев, Имад уль-Мульк 29 ноября 1759 года подослал к нему убийц.

В декабре 1759 года на престол падишаха был возведён внук шахзаде Султан Мухаммада Кам Бахша Бахадура Мухаммад Мухи аль-Миллат, принявший тронное имя Шах Джахан III («Повелитель мира»). Однако уже осенью 1760 года Ахмад-шах Дуррани в союзе с навабом Ауда Шуджа ад-Даулой Хайдаром вновь взял Дели, окончательно отстранил Имад уль-Мулька от власти и низложил Шах Джахана III.

Падишахи — пенсионеры Ост-Индской компании 

Новым падишахом по воле Ахмад-шаха Дуррани был утверждён сын падишаха Аламгира II шахзаде Мирза Абдаллах Али Гаухар, принявший тронное имя Шах Алам II («Повелитель Вселенной»). Несмотря на столь впечатляющее имя, новый падишах также не обладал реальной властью в своём государстве. В 1763 году он был втянут в войну с Британской Ост-Индской компанией, в которой потерпел сокрушительное поражение при Буксаре в 1764 году. В следующем, 1765 году падишах признал права Ост-Индской компании на управление Бенгалией, Бихаром и Ориссой и был сослан британцами в Аллахабад, где мирно жил до 1771 года, пользуясь ежегодной пенсией от Британской Ост-Индской компании в размере 26 лакхов (2 600 000) рупий. Всё это время северо-запад Индии, включая Дели, находился под властью афганского племени рохилла.

В 1771 году Шах Алам II решил избавиться от опеки британцев и 25 декабря при помощи наваба Ауда Шуджи ад-Даулы захватил Дели. Последовавшее недолгое возрождение реальной власти могольского падишаха связано с именем перса Мирзы Наджаф-хана, назначенного новым великим визирем империи. В 1776 году Мирза Наджаф-хан одержал значительные военные победы над джатами и афганцами-рохилла, а в 1779 году нанёс поражение маратхам. Политический престиж падишаха, который, как и прежде, не проявлял особого интереса к делам государства, начал последовательно повышаться. Однако в апреле 1782 года Мирза Наджаф-хан умер, и с ним окончательно умерла надежда о воссоздании Могольской империи.

Шах Алам II остался один в окружении внешних врагов и внутренних феодальных группировок, дерущихся за власть. В июне 1788 года один из военачальников падишаха, афганец Гулям Кадир-хан, захватил и разграбил Дели. Захваченный в плен Шах Алам II вынужден был назначить Гулям Кадир-хана великим визирем.

Генеалогическое древо

Примечания

Источники 
 
 
 Ванина Е. Ю. Расцвет и падение империи Великих Моголов // Вопросы истории. № 12, 1997.
 
 
 Бэмбер Гаскойн. Великие Моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана.
 
 
 The Asaf Jahi Dynasty// www.royalark.net
 The Timurid Dynasty// www.royalark.net